Die Rallye-Weltmeisterschaft 2016 war die 44. FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Sie begann am 21. Januar in Monte Carlo und endete am 20. November in Australien.

Aus dem Reglement

Punkte und Strafen 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Das gleiche System gilt auch für die Herstellerwertung deren Teams dafür eingeschrieben wurden. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft. Erscheint ein Teilnehmer zu spät zu einem Checkpoint oder zum Start einer Wertungsprüfung bekommt er eine Zeitstrafe. Der Aufenthalt im Service Park ist genau definiert. Wird diese Zeitspanne überzogen, gibt es ebenfalls eine Zeitstrafe.

Fahrzeuge 
Die Fahrzeuge werden in drei Klassen unterteilt und diese wiederum in weitere Kategorien. Die WRC ist die Königsklasse in der Rallye-Weltmeisterschaft, gefolgt von der WRC2 und der WRC3. In der WRC3 ist die Nachwuchsklasse Junior World Rally Championship (JWRC) integriert.

Rallye-2-Reglement 
Fahrzeuge, die an einem Tag der Rallye wegen technischem Defekt oder Unfall ausscheiden, aber repariert werden können, dürfen am nächsten Tag mit einer Zeitstrafe von fünf Minuten für jede verpasste Wertungsprüfung wieder starten. Sie sind weiterhin berechtigt, Weltmeisterschaftspunkte herauszufahren. Fahrer, die unter dem Rallye-2-Reglement starten sind berechtigt, in der Power-Stage WM-Punkte zu sammeln. Die Fahrer die unter dem Rallye-2-Reglement starten, müssen in den kommenden Wertungsprüfungen als die ersten Fahrzeuge auf die WP.

Teams und Fahrer 

Hersteller können die Punkte ihrer Fahrer zusammenzählen. Für die Herstellerwertung können die beiden Fahrer punkten, die vorher von ihrem Team dafür nominiert wurden. Fährt ein nicht für Herstellerpunkte nominierter Pilot in die Punkteränge, bekommt er zwar Fahrerpunkte, für die Herstellerwertung rückt aber der dahinter bestplatzierte nominierte Pilot nach.

Volkswagen 
Nach 2013, 2014 und 2015 startet Volkswagen auch 2016 mit den Fahrern Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala und Andreas Mikkelsen sowie dem Modell Polo R WRC.
Anders Jæger ersetzt Ola Fløne auf dem Beifahrersitz von Andreas Mikkelsen.

Hyundai 
Hyundai fährt 2016 ein komplett neues Fahrzeug, das auf der aktuellen Generation des i20 basiert. Ursprünglich hätte das Debüt des neuen Rallye-Autos bereits in der Saison 2015 erfolgen sollen, ist dann aber um ein Jahr nach hinten verschoben worden. Die Stammfahrer sind Dani Sordo, der einen Vertrag bis Ende der Saison 2016 hat und Hayden Paddon, der bis einschließlich 2018 gebunden ist. Gemäß Teamchef Michel Nandan stand Thierry Neuvilles Vertrag für 2016 zu keiner Zeit zur Diskussion. Angesichts des umfangreichen Test- und Entwicklungsprogramms hinsichtlich auf die Regeländerungen für 2017, darf neben den Hyundai-Stammfahrern auch Testfahrer Kevin Abbring einige Starts zu Weltmeisterschaftsläufen in Angriff nehmen. Abbring war in der WRC-Saison 2015 bereits bei fünf Rallyes am Start.

Citroën / Abu Dhabi Total WRT / PH-Team 
Der Hersteller Citroën bekennt sich langfristig zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und entwickelt ein neues Fahrzeug für das ab 2017 gültige neue technische Reglement. Während dieser Entwicklung pausiert allerdings Citroën und geht 2016 nicht als Werksteam in die Saison. Mit der Entscheidung, in der WRC zu bleiben geht einher, dass Citroën sein Engagement in der WTCC beendet nach der Saison 2016. Nachdem man die WTCC in den letzten beiden Saisonen dominierte, ist nach dem Ende des dritten Jahres 2016 Schluss. Mads Østberg verlässt das Team, da er ein Vollzeitprogramm in der Saison 2016 fahren will. Østberg kehrt zu M-Sport zurück, wo sich Ott Tänak in der abgelaufenen Saison nicht empfehlen konnte.

Kris Meeke, Stéphane Lefebvre, Khalid Al Qassimi und Craig Breen bestreiten für Citroën abwechslungsweise Weltmeisterschaftsläufe. Die vier Fahrer sitzen dabei am Steuer des DS3 WRC aus dem Jahr 2015. Die Einsätze werden durch das private PH-Team organisiert und begleitet. Offiziell tritt das Team unter dem Namen Abu Dhabi Total WRT auf.

DMACK 
Das DMACK World Rally Team des gleichnamigen Reifenherstellers, hat Ott Tänak verpflichtet. Das Team stellt Tänak einen Ford Fiesta RS WRC in Kooperation mit M-Sport für alle 14 Weltmeisterschaftsläufe bereit.
Das Team ist noch nie in der höchsten Rallye-Klasse WRC gefahren, hatte aber in früheren Jahren schon Rallyesport in der WRC2 betrieben mit Tänak. Für DMACK ist das Engagement 2016 ein weiterer Schritt auf dem Weg später ein Werksteam zu unterstützen und ist schon jetzt auch für die Hersteller-Weltmeisterschaft gemeldet. Neben Tänak greifen in der WRC-Saison 2016 Sander Pärn und Marius Aasen für DMACK ins Lenkrad. Im Unterschied zum Rückkehrer Tänak pilotieren die beiden Nachwuchspiloten jeweils einen Ford Fiesta R5 und treten in der WRC2-Wertung an.

M-Sport 
Der bei Citroën freigewordene Mads Østberg kehrt nach zwei Jahren zurück zu M-Sport und ersetzt Ott Tänak. Neben Østberg fährt Eric Camilli einen Ford Fiesta RS WRC von M-Sport. Camilli erhält zum ersten Mal in seiner Karriere eine Chance in der obersten Klasse des Rallyesports zu fahren und ersetzt Elfyn Evans. 2015 trat Camilli mit einem Ford Fiesta R5 in der WRC2-Klasse an und konnte mit einigen Podestplätzen auf sein Talent aufmerksam machen. Auch M-Sport konzentriert sich bereits auf die Neureglementierung 2017 und den Aufbau eines neuen Autos. M-Sport-Inhaber Malcom Wilson lässt sich die Option offen, nicht alle Weltmeisterschaftsläufe 2016 zu bestreiten.

Ola Fløne ersetzt Jonas Andersson auf dem Beifahrersitz von Mads Østberg.

Kalender 

Im Jahr 2016 wurde die Rallye China in den Kalender aufgenommen, die zum letzten und einzigen Mal 1999 im Rallye-Weltmeisterschafts-Kalender erschien. Damit waren 14 Weltmeisterschaftsläufe terminiert, einer mehr als 2015. Die Rallye China übernahm den Termin der Rallye Australien im September. Die Rallye Australien rutschte an das Ende des Kalenders und übernahm das Saisonfinale von der Rallye Großbritannien. Die Rallye in China fand jedoch wegen Überschwemmungen nicht statt.

Quelle:

Klassifikationen

Fahrerwertung 
In der Rallye-Weltmeisterschaft gibt es keine Streichresultate. Punkte wurden, in dieser Saison, an die erstplatzierten zehn Fahrer nach dem folgenden FIA-Standard vergeben.

Für die Power-Stage erhielten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

 
2016
Motorsportsaison 2016